Аферово — название населённых пунктов в России:

 Аферово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Аферово — деревня в Алфёровском сельском поселении Калязинского района Тверской области.
 Аферово — деревня в Глебенском сельском поселении Калязинского района Тверской области.
 Аферово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.